Сергей Георгиевич Горелов (18 августа 1957 — 1997) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР (1976), международный мастер.

Биография 
Последний воспитанник Г. И. Равинского.

Чемпион Москвы 1985 г. Бронзовый призер чемпионата Москвы 1980 г.

Один из победителей полуфинала 56-го чемпионата СССР (разделил 1—3 места с А. И. Кузьминым и Г. А. Тимощенко, по итогам дополнительного турнира занял 3-е место). Участник первых лиг 49-го, 50-го, 52-го и 53-го чемпионатов СССР.

В составе сборной ДСО «Зенит» серебряный призер командного чемпионата СССР 1984 г. (официальное наименование турнира — кубок СССР среди сборных ДСО и ведомств).

В составе сборной Москвы участник командных чемпионатов России 1992 и 1994 гг.

Занимался тренерской деятельностью. Наиболее продуктивно работал с будущим гроссмейстером А. К. Рустемовым.

Погиб при невыясненных обстоятельствах в пригородном электропоезде.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Г. Горелова в базе Chessgames
 Личная карточка С. Г. Горелова на сайте 365Chess
 Личная карточка С. Г. Горелова на сайте «Шахматистам.рф»

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты XX века
Международные мастера по шахматам